Le Massacre des innocents est le titre de plusieurs œuvres d'art en rapport avec le thème du massacre des Innocents issu du Nouveau Testament :

Peinture 
 Le Massacre des Innocents de Domenico Ghirlandaio (1485-1490), conservé à la Basilique Santa Maria Novella, Florence.
 Le Massacre des Innocents de Daniele da Volterra (1557), conservé à la Galerie des Offices de Florence.
 Le Massacre des Innocents de Pieter Brueghel l'Ancien (1565), conservé au château de Windsor.
 Le Massacre des Innocents de Guido Reni (1611), conservé à la Pinacothèque nationale de Bologne.
 Le Massacre des Innocents de Pierre Paul Rubens (1611-1612), dont plusieurs versions existent dont l'une conservée à l'Alte Pinakothek de Munich et une autre au musée des beaux-arts de l'Ontario à Toronto.
 Massacre des Innocents de Louis Finson (1615), conservé à la Collégiale Sainte-Begge d'Andenne.
 Le Massacre des innocents de Nicolas Poussin (1625-1632), conservé au musée Condé à Chantilly.

 Gravure 
 Le Massacre des innocents est une gravure faite par le maître CC.

 Littérature 
 Le Massacre des innocents est un roman policier écrit par Jean-Jacques Reboux en 1995.
 Le Massacre des Innocents, texte de Bernard Clavel.

 Musique 
 Le Massacre des innocents H.411 est une Histoire sacrée pour solistes, chœur, deux violons, et basse continue, composée par Marc-Antoine Charpentier vers 1684.

 Télévision 
 Le Massacre des innocents est un téléfilm français de Roland-Bernard diffusé en 1961.

 Théâtre 
 Le Massacre des Innocents'' est une pièce de théâtre de Michel de Ghelderode datant de 1925.